Biensdorf bezeichnet:

 Biensdorf (Lichtenau), Ortsteil von Lichtenau im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Biensdorf (Liebstadt), Ortsteil von Liebstadt im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Biensdorf (Limbach-Oberfrohna), Wüstung in der Flur des Ortsteils Wolkenburg/Mulde der Stadt Limbach-Oberfrohna, Landkreis Zwickau, Sachsen

Siehe auch:
 Binsdorf
 Biendorf